La nazionale di pallavolo maschile della Germania dell'Est è stata una squadra europea, attiva fino al 1989, composta dai migliori giocatori di pallavolo della Germania dell'Est ed è stata posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Germania dell'Est.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

Coppa del Mondo 

 
Sport nella Repubblica Democratica Tedesca